Knežev dvor u Dubrovniku
Knežev dvor u Hvaru
Knežev dvor u Pridvorju